Johann Heinrich Rentsch ist der Name folgender Personen:

* Johann Heinrich Salomon Rentsch († nach 1777), deutscher Jurist und Amtmann
 Johann Heinrich Siegmund Rentsch (1757–1803), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Weimar